Friedrich Blumberger ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Blumberger (Historiker) (1778–1864), österreichischer Historiker 
 Friedrich Blumberger (Pädagoge) (1849–1919), deutscher Pädagoge und Schriftsteller